Правда — посёлок в составе Берёзовского сельсовета Первомайского района Алтайского края.

Недалеко от посёлка находится Правдинское водохранилище.

Население

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)